Lantsjchoeti (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Goeria
 Lantsjchoeti (stad), de hoofdplaats van deze gemeente